Nikola Nino Vranić , hrv.  fotograf
 J. R. August, hrv. glazbenik